Klitperlemorsommerfugl (Argynnis niobe) er en sommerfugl i takvingefamilien. Den er udbredt i det meste af Europa og mod øst gennem Rusland og gennem Lilleasien til Iran. Den er knyttet til åbne sandede områder. I Danmark er den talrig i Jylland på sandede heder og i klitter. Larvens værtsplante er især hundeviol. Den kan ses flyve fra midten af juni til begyndelsen af august.

Kilder/Henvisninger 

 Sommerfugle i Europa og Nordafrika
 Michael Stoltze: Danske dagsommerfugle, København 1996, side 176-177.
 Klitperlemorsommerfugl på lepidoptera.dk

Galleri 

Perlemorsommerfugle
Danmarks dagsommerfugle